Калиновка — посёлок в Шумерлинском районе Чувашской Республики, входит в Туванское сельское поселение.

География 
Расположен на расстояние в 101 км от Чебоксар, в 10 км от райцентра и ближайшей железнодорожной станции.

История 
Возник в 1928 г. как сельскохозяйственная артель (позже колхоз) и до 1931 г. по имени артели назывался имени Калинина. В XX веке входил в состав: Вурнарского (1928—1935 гг.), Шумерлинского (1935—1965, и с 1966 г.) районов и Шумерлинского горсовета (1965—1966 г.).

Население

Примечания 

Населённые пункты Шумерлинского района